Алексе́й Си́монов:
 Симонов, Алексей Иосифович (1917—1953) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Симонов, Алексей Кириллович (род. 1939) — советский и российский писатель, кинорежиссёр, правозащитник, основатель «Фонда защиты гласности».